Riepl ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Riepl (* 1940), deutscher Politiker (SPD)
 Heiner Riepl (* 1948), deutscher Maler und Grafiker
 Hermann Riepl (* 1938), österreichischer Bibliothekar und Publizist 
 Hugo Riepl (1911–1974), Bauunternehmer und Präsident der IHK Regensburg
 Josef Riepl (1898–1987), deutscher Bauunternehmer
 Joseph Riepl (1709–1782), österreichisch-deutscher Musiker und Kapellmeister
 Mascha Riepl-Schmidt (* 1942), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Autorin zur Frauengeschichte
 Nicole Riepl (* 1977), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Rainer Riepl (* 1946), österreichischer Bildhauer, Maler und Kunsterzieher
 Wolfgang Riepl (1864–1938), deutscher Journalist und Chefredakteur, Formulierung Rieplsches Gesetz

Siehe auch:
 Riepel
 Rieppel